Quem É Você? (álbum), da banda brasileira Camisa de Vênus
"Quem É Você?" (canção), da banda brasileira Trazendo a Arca
Quem É Você? (telenovela), produção brasileira exibida pela Rede Globo em 1996

Ver também

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão